Lowtschew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wladimirowitsch Lowtschew (* 1989), russischer Gewichtheber
 Jewgeni Serafimowitsch Lowtschew (* 1949), sowjetischer Fußballspieler und -trainer